Evasione fiscale, pratica volta a ridurre o eliminare illegalmente il prelievo fiscale
Evasione, pratica volta a fuggire da un carcere

Opere 
 Evasione, racconto di fantascienza dello scrittore Isaac Asimov, pubblicato in Italia anche con il titolo Meccanismo di fuga
Evasione, film diretto da Claude Autant-Lara (1943)
Evasione, film diretto da Rolf Mandolesi (1986)